Dostihy může být:
 množné číslo od dostih
 Dostihy smrti
 Dostihy a sázky
 chrtí dostihy